Па́вел Гордие́нко:
 Павел Афанасьевич Гордиенко (1913—1982) — советский океанолог;
 «Павел Гордиенко» — научно-исследовательское судно.